

Луговське — село, Газімуро-Заводський район, Забайкальський край
 Луговське — село, Зональний район, Алтайський край
 Луговське — присілок, Парабельський район, Томська область